Лазурненский поселковый совет () — входит в состав
Скадовского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Лазурное
.

История 
 1975 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Лазурное

Примечания